Исай Александрович Абрамашвили () — советский футболист. Играл на позиции нападающего и полузащитника. Заслуженный тренер Азербайджанской ССР.

Биография 
В августе 1941 был призван в ряды Красной Армии во время Великой Отечественной войны. С ноября 1941 по июль 1942 принимал участие в обороне Севастополя в составе 8-й отдельной бригады морской пехоты. С 4 июля 1942 по 9 августа 1945 находился в плену.

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Выступал за клубы «Нефтяник» (Баку) с 1949 по 1951 и с 1954 по 1955 год, за ВВС (Москва) в 1955 и за «Динамо» (Ленинград) в 1953 году.

Абрамашвили покинул «Нефтяник» после того, как клуб проиграл подряд несколько игр и не смог выйти в высший дивизион чемпионата СССР, а сам Исай в одном из этих матчей не реализовал пенальти.

После завершения карьеры игрока работал тренером в клубах «Металлург» Сумгаит, «Динамо» (Кировабад).

Примечания

Ссылки 
 Абрамашвили Исай Александрович

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры Азербайджанской ССР
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Тренеры ФК «Кяпаз»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны